Hans Conrad Peyer ist der Name folgender Personen: 
* Hans Conrad Peyer (Politiker) (1569–1623),  Gesandter der Stadt Schaffhausen
 Hans Conrad Peyer (Historiker) (1922–1994), Schweizer Historiker

Siehe auch:
 Johann Conrad Peyer